Frank Fox peut désigner :

  (1861-1920), académicien et administrateur américain ;
  (1874-1960), journaliste et auteur britannique ;
  (1877-1931), pilote américain de course automobile ;
  (1911-1940), joueur irlandais de football gaélique.

Voir aussi 
 , professeure américaine de sociologie